Вилијам Херт (, Вашингтон, 20. март 1950 — Портланд, 13. март 2022) био је амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 1978.
|
| -{Verna: U.S.O. Girl}-
|Волтер
|ТВ филм
|-
| 1980.
|
| -{Altered States}-
| професор Едвард Џесап
| 
|-
| 1981.
|
| -{Eyewitness}-
|Дарил Дивер
|
|-
| 1981.
|
| -{Body Heat}-
| Нед Рансин
|
|-
| 1983.
|
| -{The Big Chill}-
|Ник
|
|-
| 1983.
|
| -{Gorky Park}-
| Аткади Ренко
|
|-
| 1985.
|Пољубац жене паука
| -{Kiss of the Spider Woman}-
|Луис Алберто Молина
|Награђен Оскаром за главну мушку улогу
|-
| 1986.
|
| -{Children of a Lesser God}-
|Џејмс Лидс
|
|-
| 1987.
|
| -{Broadcast News}-
|Том Граник
|
|-
| 1988.
|
| -{A Time of Destiny}-
| Мартин Ларанета
|
|-
| 1988.
|
| -{The Accidental Tourist}-
|Мејкон Лири
| 
|-
| 1990.
|
| -{I Love You to Death}-
| Харлан Џејмс
|
|-
| 1990.
|
| -{Alice}-
| Даг Тејт
|
|-
| 1991.
|
| -{Until the End of the World}-
|Сем Фарбер / Тревор Макфи
|
|-
| 1991.
|
| -{The Doctor}-
|др Џек Маки
|
|-
| 1993.
|
| -{The Plague}-
| -{Doctor Bernard Rieux}-
|
|-
| 1993.
|
| -{Mr. Wonderful}-
|Том
|
|-
| 1994.
|
| -{Second Best}-
| Грејам Холт
|
|-
| 1995.
|
| -{Smoke}-
| Пол Бенџамин
|
|-
| 1996.
|
| -{A Couch in New York}-
| Хенри Харистон
|
|-
| 1996.
|Мајкл
| -{Michael}-
|Френк Квинлан
|
|-
| 1996.
|
| -{Jane Eyre}-
| Едвард Ферфакс Рочестер
|
|-
| 1997.
|
| -{Loved}-
|К. Д. Дитриксон
|
|-
| 1998.
|
| -{Lost in Space}-
| професор Џон Робинсон
|
|-
| 1998.
|
| -{Dark City}-
|инспектор Френк Бамстед
|
|-
| 1998.
|Права ствар
| -{One True Thing}-
| Џорџ Гулден
|
|-
| 1999.
|
| -{The 4th Floor}-
| Грег Харисон
|
|-
| 1999.
|
| -{Sunshine}-
|Андор Нор
| 
|-
| 1999.
|
| -{The Big Brass Ring}-
|Вилијам Блејк Пеларин
|
|-
| 1999.
|
| -{Do Not Disturb}-
| Волтер Ричмонд
| 
|-
| 2000.
|
| -{Contaminated Man}-
|Дејвид Р. Витман
|
|-
| 2000.
| Дина
| -{Frank Herbert's Dune}-
| Лето Атреид I
| мини-серија
|-
| 2000.
|
| -{The Miracle Maker}-
| -{Jairus}-
| глас
|-
| 2001.
|
| -{Rare Birds}-
|гостионичар
|
|-
| 2001.
|Вештачка интелигенција
| -{A.I. Artificial Intelligence}-
| професор Ален Хоби
|
|-
| 2001.
|
| -{The Simian Line}-
|Едвард
|
|-
| 2001.
|
| -{Varian's War}-
|Варијан Фреј
|
|-
| 2002.
|
| -{King of Queens}-
|др Табер
|ТВепизода 120: -{Shrink Wrap}-
|-
| 2002.
|
| -{Tuck Everlasting}-
|Ангус Так
|
|-
| 2002.
|
| -{Changing Lanes}-
| -{Doyle Gipson's AA Sponsor}-
|
|-
| 2002.
|
| -{Master Spy: The Robert Hanssen Story}-
|Роберт Хансен
| 
|-
| 2002.
|
| -{Nearest to Heaven}- 
|Мет
|
|-
| 2004.
|
| -{The Blue Butterfly}-
| Алан Озборн
|
|-
| 2004.
|Село
| -{The Village}-
|Едвард Вокер
|
|-
| 2004.
|
| -{Frankenstein}-
| професор Волдман
|ТВ мини-серија
|-
| 2005.
|
| -{The King}-
|Дејвид
|
|-
| 2005.
|Насилничка прошлост
| -{A History of Violence}-
|Ричи Кјузак
|
|-
| 2005.
|
| -{Neverwas}-
| др Питер Рид
|
|-
| 2005.
|Сиријана
| -{Syriana}-
|Стен Гоф
|
|-
| 2006.
|
| -{The Good Shepherd}-
| директор ЦИА Филип Ален
|
|-
| 2006.
|
| -{The Legend of Sasquatch}-
|Џон Дејвис
|гласкопродуцент
|-
| 2006.
|
| -{Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King}-
|Џејсон Реншо
|ТВ мини-серија
|-
| 2007.
|
| -{Mr. Brooks}-
| Маршал
|
|-
| 2007.
|
| -{Beautiful Ohio}-
| Сајмон Месерман
|
|-
| 2007.
|
| -{Noise}-
| мајор Шинер
|
|-
| 2007.
|У дивљину
| -{Into the Wild}-
|Волт Макандлес
| 
|-
| 2008.
|Тренутак предности
| -{Vantage Point}-
|председник Ештон
|
|-
| 2008.
|Невероватни Халк
| -{The Incredible Hulk}-
| генерал Тадијус Рос
|
|-
| 2009.
|
| -{Damages}-
|Данијел Персел
|ТВ серија 
|-
| 2009.
|
| -{Endgame}-
|Вили Естерхајс
|
|-
| 2009.
|
|The Countess
| -{Gyorgy Thurzo}-
|
|-
| 2010.
|
| -{The Yellow Handkerchief}-
|Брет Хансон
|
|-
| 2010.
|Робин Худ
| -{Robin Hood}-
|Вилијам Маршал
|
|-
| 2011.
|
| -{Too Big to Fail}-
|Хенри Полсон
| 
|-
| 2011.
|
| -{The River Why}-
| Гасов отац
|
|-
| 2011.
|
| -{Moby Dick}-
|Капетан Ахаб
|
|-
| 2016.
|Капетан Америка: Грађански рат
| -{Captain America: Civil War}-
| генерал Тадијус Рос
|
|-
| 2018.
|Осветници: Рат бескраја
| -{Avengers: Infinity War}-
| генерал Тадијус Рос
|
|-
| 2019.
|Осветници: Крај игре
| -{Avengers: Endgame}-
| генерал Тадијус Рос
|
|-
| 2021.
|Црна удовица
| -{Black Widow}-
| генерал Тадијус Рос
|
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Умрли 2022.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде БАФТА